Ulma steht für:

 Ulma, eine Gemeinde im Kreis Suceava, Region Bukowina, Rumänien

Ulma ist der Familienname folgender Personen:

 Józef Ulma (1900–1944), polnisches NS-Opfer, Gerechter unter den Völkern, siehe Józef und Wiktoria Ulma
 Wiktoria Ulma (1912–1944), polnisches NS-Opfer, Gerechte unter den Völkern, siehe Józef und Wiktoria Ulma

Siehe auch:

 Ulmer